Hustler TV est une chaîne de télévision disponible dans quelques pays :

 Hustler TV (États-Unis)
 Hustler TV (Canada) (2003–2014), maintenant Exxxtasy TV
 Hustler TV (Canada) (2017)
 Hustler TV (France)
 Blue Hustler, version softcore

Voir aussi 
 Hustler, le magazine.